Combate de Bellavista puede referirse a dos acciones de la Guerra de Independencia Hispanoamericana:
 Combate de Bellavista (Perú), ocurrido en 1824;
 Combate de Bellavista (Chile), ocurrido en 1826.